«Путешествие исследователей в Индокитай» (, 2 тома, Париж, 1873; и переиздание La Découverte, 1985) — двухтомный отчёт Франсиса Гарнье об экспедиции французских исследователей в 1866-68 гг. в Камбоджу.

Первый том описывает путешествие, описание иллюстрируют гравюры, второй объединяет технические приложения (словари, метерологические данные и пр.)

К нему прилагалось ещё два сборника: 
 в первом были собраны научные документы (карты маршрутов, зарисовки фасадов исторических сооружений); 
 второй вышел в свет под названием «Живописный альбом», был полностью сделан Луи Делапортом и проиллюстрирован его акварелями.

Литературные произведения по алфавиту
История Камбоджи